El teatro Bretón puede referirse a:

 Teatro Bretón de Madrid;
 Teatro Bretón de Salamanca; o
 Teatro Bretón de los Herreros de Logroño.